S8 oder S 8 steht als Abkürzung für:

 Samsung Galaxy S8, Mobiltelefon von Samsung
 Audi S8, Sportlimousine
 BYD S8, Sport Utility Vehicle
 Droga ekspresowa S8, Schnellstraße in Polen
 Marchfeld Schnellstraße 8, eine geplante Schnellstraße, Österreich
 S-Bahn-Linie 8 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 8 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 8 (Dresden)
 S-Bahn-Linie 8 (München)
 S-Bahn-Linie 8 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 8 (Steiermark)
 S8 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 Schwefelmolekül, siehe Schwefel #Cyclooctaschwefel
 Shining8, eine Warez- und Cracker-Gruppe aus den 1980ern
 Super 8 (Filmformat), Schmalfilm-Format

Abkürzung